Carnera est un patronyme porté notamment par :
 Luigi Carnera (1875-1962), astronome italien, 
  (1957-), directeur de la photographie italien,
 Primo Carnera (1906-1967), boxeur, acteur et catcheur italien.
 
C'est également le nom d'un astéroïde, le (39653) Carnera.